Гетеродера (Heterodera) — рід паразитичних нематод ряду Тиленхіди (Tylenchida) класу Сецернентії (Secernentea). Представники роду живляться рослинними соками, серед них багато шкідників сільсько-господарських культур. Самиці гетеродер утворюють тверді цисти, що зберігають її та яйця від зовнішніх факторів. Яйця розвиваються у середині самиці.

Види 
 Heterodera amygdali  Kirjanova & Ivanova, 1975 
 Heterodera arenaria  Cooper, 1955 
 Heterodera aucklandica  Wouts & Sturhan, 1995 
 Heterodera avenae  Wollenweber, 1924 
 Heterodera bergeniae  Maqbool & Shahina, 1988 
 Heterodera bifenestra  Cooper, 1955 
 Heterodera cajani  Koshy, 1967 
 Heterodera canadensis  Mulvey, 1979 
 Heterodera cardiolata  Kirjanova & Ivanova, 1969 
 Heterodera carotae  Jones, 1950 
 Heterodera ciceri  Vovlas, Greco & Di Vito, 1985 
 Heterodera cruciferae  Franklin, 1945 
 Heterodera cynodontis  Shahina & Maqbool, 1989 
 Heterodera cyperi  Golden, Rau & Cobb, 1962 
 Heterodera daverti  Wouts & Sturhan, 1979 
 Heterodera delvii  Jairajpuri, Khan, Setty & Govindu, 1979 
 Heterodera elachista  Ohshima, 1974 
 Heterodera fici  Kirjanova, 1954 
 Heterodera filipjevi  (Madzhidov, 1981) Stelter, 1984k 
 Heterodera gambiensis  Merny & Netscher, 1976 
 Heterodera glycines  Ichinohe, 1952 
 Heterodera goettingiana  Liebscher, 1892 
 Heterodera graminis  Stynes, 1971 
 Heterodera graminophila  Golden & Birchfield, 1972 
 Heterodera hordecalis  Andersson, 1975 
 Heterodera humuli  Filipjev, 1934 
 Heterodera iri  Mathews, 1971 
 Heterodera kirjanovae  Narbaev, 1988 
 Heterodera latipons  Franklin, 1969 
 Heterodera lespedezae  Golden & Cobb, 1963 
 Heterodera leuceilyma  Di Edwardo & Perry, 1964 
 Heterodera limonii  Cooper, 1955 
 Heterodera litoralis  Wouts & Sturhan, 1996 
 Heterodera longicollum  Golden & Dickerson, 1973 
 Heterodera mani  Mathews, 1971 
 Heterodera medicaginis  Kirjanova in Kirjanova & Krall, 1971 
 Heterodera mediterranea  Vovlas, Inserra & Stone, 1981 
 Heterodera menthae  Kirjanova & Narbaev, 1977 
 Heterodera mothi  Khan & Husain, 1965 
 Heterodera oryzae  Luc & Berdon Brizuela, 1961 
 Heterodera oryzicola  Rao & Jayaprakash, 1978 
 Heterodera oxiana  Kirjanova, 1962 
 Heterodera pakistanensis  Maqbool & Shahina, 1986 
 Heterodera phragmitidis  Kazachenko, 1986 
 Heterodera plantaginis  Narbaev & Sidikov, 1987 
 Heterodera raskii  Basnet & Jayaprakash, 1984 
 Heterodera riparia  Subbotin, Sturhan, Waeyenberge & Moens, 1997 
 Heterodera rosii  Duggan & Brennan, 1966 
 Heterodera sacchari  Luc & Merny, 1963 
 Heterodera salixophila  Kirjanova, 1969 
 Heterodera schachtii   A. Schmidt, 1871 
 Heterodera sonchophila  Kirjanova, Krall & Krall, 1976 
 Heterodera sorghi  Jain, Sethi, Swarup & Srivastava, 1982 
 Heterodera tadshikistanica  Kirjanova & Ivanova, 1966 
 Heterodera trifolii  Goffart, 1932 
 Heterodera turangae  Narbaev, 1988 
 Heterodera turcomanica  Kirjanova & Shagalina, 1965 
 Heterodera urticae  Cooper, 1955 
 Heterodera uzbekistanica  Narbaev, 1980 
 Heterodera zeae  Koshy, Swarup & Sethi, 1971

Посилання 
 List of Heterodera species 
 Tylenchida: Parasites of Plants and Insects, 2nd ed., by Mohammad Rafiq Siddiqi
 Plant and Insect Parasitic Nematodes 

Тиленхіди
Роди тварин